Сент-Элали́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Пло. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15186.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 22 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 204 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 120 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 61,2 %). Из 91 активных работали 89 человек (49 мужчин и 40 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 29 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь